Лазаре́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Лазаренко Алевтина Федорівна (1948) — радянська і російська шашкістка, шестиразова чемпіонка СРСР з російських шашок.
 Лазаренко Андрій Костянтинович (1909, Харків — 1983, Київ) — український композитор.
 Лазаренко Андрій Созонтович (1901—1979) — український вчений, ботанік, бріолог, фітогеограф, член-кореспондент АН УРСР, доктор біологічних наук, професор.
 Лазаренко Віталій Іванович (1950) — український композитор, художник, поет-пісняр.
 Лазаренко Віталій Юхимович (1890—1939) — цирковий артист, клоун, акробат.
 Лазаренко Едуард Тимофійович (1935) — український вчений, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інженерних наук.
 Лазаренко Євген Костянтинович (1912—1979) — український геолог-мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент, академік АН УРСР.
 Лазаренко Іван Сидорович (1895—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Лазаренко Ілля Вікторович (1973) — російський політик націонал-демократичного спрямування, неоязичник, публіцист.
 Лазаренко Михайло Дмитрович — голова селянсько-фермерського господарства «Прогрес» Балтського району Одеської області, кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Лазаренко Олександр Іванович (1922 — ?) — діяч радянських спецслужб, генерал-майор.
 Лазаренко Олександр Миколайович — український науковець, педагог, меценат, кандидат технічних наук.
 Лазаренко Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лазаренко Олексій Михайлович (1976) — український хокеїст, правий нападник.
 Лазаренко Павло Іванович (1953) — український державний діяч, корупціонер, прем'єр-міністр України в 1996—1997 рр..
 Лазаренко Павло Миколайович (1974—2014) — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
  Лазаренко Ростислав Павлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лазаренко Тетяна Сергіївна — українська пляжна волейболістка. Перемлжниця чемпіонатів світу і Європи серед юніорів. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Лазаренко Федір Михайлович (1888—1953) — радянський гістолог, педагог, з 1946 — член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, автор методу культивування тканин in vivo.

Див. також 
 Лазоренко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко